«Сумгаит» () — азербайджанский футбольный клуб из одноимённого города. Играет в Премьер-лиге Азербайджана. Резервная команда клуба «Сумгаит-2» с 2018 года играет в Первом дивизионе

Клуб был основан в 2010 году.

История 
В 2010 году клуб начал восхождение на вершины азербайджанского футбола. Заняв 7 место в Первом дивизионе чемпионата Азербайджана, клуб не смог завоевать путевку в дивизион на ранг выше. В июле 2011 года клуб все же получил право играть в Премьер-Лиге Азербайджана. Причиной этому стал распад футбольного клуба, который стал победителем первого дивизиона. Таким образом на вакантное место в Премьер-лиге согласился «Сумгаит».

В июле 2020 года Кубок Азербайджана был объявлен неполным. Тем самым занявший четвёртое место в Чемпионате Азербайджана по футболу 2019/2020 ФК «Сумгаит», впервые в истории города получил право играть в Лиге Европы. В декабре 2021 года клуб возглавил белорусский специалист Алексей Бага.

Достижения 
Чемпионат Азербайджана
  Бронзовый призёр (1):: 2020/21,
Кубок Азербайджана
  Финалист (2): 2018/19, 2020/21

Основной состав

Тренерский штаб 

  Айхан Аббасов — главный тренер
  Эльнур Чодаров — ассистент главного тренера
  Эду Каро — тренер по физподготовке

Главные тренеры 
  Бернхард Рааб (2011—2013)
  Агиль Мамедов (2013—2015)
  Самир Аббасов (2015—2018)
  Назим Сулейманов (2018)
  Айхан Аббасов (2018—2021)
  Алексей Бага (с 2021)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт футбольного клуба «Сумгаит»
 Официальный твиттер футбольного клуба «Сумгаит»
 Официальный инстаграм футбольного клуба «Сумгаит»

Футбольные клубы Сумгайыта